Bredslätt kan syfta på:

 Bredslätt, Ingå – en by i Ingå kommun, Nyland
 Bredslätt, Snappertuna – en by i Snappertuna i Ekenäs stad